Queen Mary – Maria Teck

Statki i okręt nazwane na jej cześć
 HMS Queen Mary
 TS Queen Mary
 RMS Queen Mary
 RMS Queen Mary 2